Sirén (en rus: Сирень) és un poble (un possiólok) de la república de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 128 habitants. Pertany al districte de Bakhtxissarai.

Referències 

Possiolki de la República Autònoma de Crimea